Georg Elser (1903-1945), résistant allemand.
  (1945-), femme politique allemande.

Divers 
 Prix Georg Elser
 Elser, un héros ordinaire est un film dramatique allemand réalisé par Oliver Hirschbiegel, sorti en 2015.
Patronyme germanique